Spencer Abbott peut désigner :
 Spencer Abbott (1877-1951), joueur et manager américain de baseball ;
 Spencer Abbott (1988-), joueur canadien de hockey sur gazon ;
 Spencer Abbott, ancien membre du groupe de indie rock américain Daphne Loves Derby.